Дирк Блокер (; род. , Голливуд) — американский актёр и сын известного актёра, Дэна Блокера, известного по игре в сериале «Бонанза». Наиболее известен как исполнитель роли детектива Майкла Хичкока в ситкоме «Бруклин 9-9».

Биография 
Блокер появился на американском телевидении в 1974 году, выступив в одном эпизоде сериала «Доктор Маркус Уэлби», в возрасте 16 лет. В роли приглашенного гостяː «Скорая помощь», «Маленький домик в прериях», «Секретные материалы», «Беверли-Хиллз, 90210», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Ночной суд», «Она написала убийство», «МЭШ», «Доктор Дуги Хаузер», «Мэтлок», «Квантовый скачок» и «Калифорнийский дорожный патруль».

Блокер имел первую роль в сериале «Baa Baa Black Sheep» (1976-1978), в качестве пилота Джерри Брагга.

Роли в киноː «Полуночное безумие» (1980), «Поднять Титаник» (1980), «Граница» (1982), «Полтергейст» (1982), «Человек со звезды» (1984), «Умопомрачение» (1985), «Сделано в раю» (1987), «Князь тьмы (фильм)» (1987), «Розовый кадиллак» (1989), «Сокращая класс» (1989), «Равноденствие» (1992), «Короткие истории (фильм, 1993)» (1993), «Ночь пугала» (1995), «Безумный город» (1997)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США